La A1 Nazionale 1987-1988 è stata la 48ª edizione del massimo campionato greco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dell'.

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti 
A1 Ethniki MVP:  Nikos Galīs, 
A1 Ethniki MVP finali:  Nikos Galīs,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1987
Pallacanestro nel 1988
1987-1988